Bartłomiej Drągowski (Białystok, 19 de agosto de 1997) é um futebolista polaco que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo .

Ligações externas 
 
 

Naturais de Białystok
Goleiros da Polônia
Futebolistas da Polônia
Futebolistas do Jagiellonia Białystok
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do Empoli Football Club